Йо́нкерс (; ) — город в США, в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Название города происходит от нидерландского звания нетитулованного дворянства jonkheer (юнкер). Город занимает четвёртое место по населению в штате Нью-Йорк. Согласно переписи 2010 года население Йонкерса составляло  человек, а по оценкам 2016 года оно выросло на 2,5 % и составило  человек. Йонкерс является пригородом Нью-Йорка, находящимся непосредственно к северу от Бронкса и приблизительно в трёх километрах к северу от Манхэттена.

Центральная часть Йонкерса находится на плазе Гетти-сквер, где расположено городское управление. В деловой части города находится множество коммерческих и некоммерческих организаций, обслуживающих как сам город, так и северо-западный Бронкс.

Среди городских достопримечательностей Музей реки Гудзон, Научная баржа и ипподром Йонкерс-Рейсуэй. Важнейшие образовательные учреждения —  (Sarah Lawrence College) и (в северо-восточном предместье Йонкерса) Свято-Владимирская духовная семинария.

Основные торговые моллы Йонкерса расположены на Гетти-сквере, ими являются Кросс-Каунти-Центр () и Уэстчестерс-Ридж-Хилл (). Также много магазинов имеется вдоль Сентрал-Парк-авеню, по которой идёт шоссе NY 100.

Йонкерс носит прозвище «города на семи холмах», которыми являются Парк-, Нодайн-, Ридж-, Кросс-, Локаст-, Глен- и Черч-Хилл.

Города-побратимы 
  Тернополь (с 1991 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города